Denumirea de Ivanovți se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Ivanovți, un sat în comuna Kiustendil, regiunea Kiustendil;
 Ivanovți, un sat în comuna Veliko Tărnovo, regiunea Veliko Tărnovo;
 Ivanovți, un sat în comuna Vidin, regiunea Vidin.